Teutonicus (‚deutsch‘ bzw. ‚der Deutsche‘) ist der Beiname von:

 Helwicus Teutonicus (um 1300), Dominikaner und Verfasser theologischer Traktake

 das Pseudonym des deutschen Schriftstellers Friedrich Kipp (1878–1953)

Teutonicus steht ferner für:
 Furor teutonicus, Bezeichnung des römischen Dichters Lukan für ‚teutonische Raserei/ Angriffslust‘
 Mos teutonicus (lat. ‚deutsche Sitte‘, ‚deutsche Art‘), mittelalterliches Bestattungsverfahren

Siehe auch:
 Teutonic
 Teutonico